Otto Frommel ou Otto Frömmel peut faire référence à : 

 Otto Frommel (1835-1861), peintre et lithographe allemand
 Otto Frommel (1871-1951), théologien
  (1873-1940), auteur de littérature de jeunesse